Manly (Iowa)
Manly Palmer Hall
Manly (Nova Gales do Sul)

Desambiguações de topônimos